

Łotwa 
 Neuenburg – pokrzyżacki zamek w Semigalii, w gminie Jaunpils.

Niemcy 
 Neuenburg – dzielnica gminy Zetel w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Friesland
 Neuenburg am Rhein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Nowe
 Nowogródek Pomorski

Szwajcaria 
 Neuenburg – kanton 
 Neuenburg – miasto

Inne 
 Neuenburg – pałac koło Freyburg (Unstrut)
 Neuenburg – ród
 Księstwo Neuenburga

Zobacz też 
 Neuburg
 Neuenbürg
 Neunburg